Pan Yue ist der Name folgender Personen:

* Pan Yue (Dichter) 潘岳 (247–300), Dichter zur Zeit der Westlichen Jin-Dynastie
 Pan Yue (Politiker) 潘岳 (* 1960), chinesischer Politiker